Le tournoi de tennis de l'Arizona est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1977 se dispute à Phoenix du 10 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Wendy Turnbull.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean King et Martina Navrátilová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de l'Arizona
 Saison 1977 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1977
Arizona
Tennis aux États-Unis en 1977
Sport en octobre 1977